Heteropoda (griech. „Verschiedenfüßige“) ist
 eine veraltete Bezeichnung für die Pterotracheoidea (Kielfüßer), eine Überfamilie der Schnecken
 eine Gattung der Riesenkrabbenspinnen, zu der die größte Riesenkrabbenspinne der Welt, die Laotische Riesenkrabbenspinne (Heteropoda maxima) gehört, siehe Heteropoda (Gattung)